Francis Perron (né le 18 avril 1996 à Laval dans la province du Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 2012-2013 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||57 ||7 ||11 ||18 ||28 ||5 ||1 ||1 ||2 ||7
|-
| 2013-2014 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||68 ||16 ||39 ||55 ||32 ||9 ||1 ||7 ||8 ||4
|-
| 2014-2015 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||64 ||29 ||47 ||76 ||39 ||6 ||3 ||4 ||7 ||14
|-
| 2015-2016 || Huskies de Rouyn-Noranda || LHJMQ ||62 ||41 ||67 ||108 ||38 ||18 ||12 ||21 ||33 ||11
|-
| 2016-2017 || Senators de Binghamton || LAH ||68 ||6 ||20 ||26 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Senators de Belleville || LAH ||44 ||4 ||11 ||15 ||26 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Barracuda de San José || LAH ||63 ||18 ||29 ||47 ||26 ||3 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 2019-2020 || Comets d'Utica || LAH ||42 ||6 ||12 ||18 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || IF Björklöven || Allsvenskan || 16 || 4 || 6 || 10 || 6 || 14 || 4 || 4 || 8 || 4
|-
| 2021-2022|| IF Björklöven || Allsvenskan || 29 || 10 || 6 || 16 || 15 || 18 || 2 || 9 || 11 || 2

Au niveau international 

|-
| 2013 || align=left| Défi mondial -17 ans || 6 || 1 || 2 || 3 || 2 || align=left| place

Trophées et honneurs personnels

Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) 
2015-2016 : 
 nommé dans la première équipe d'étoiles
 récipiendaire du trophée Michel-Brière
 récipiendaire du trophée Guy-Lafleur

Ligue canadienne de hockey (LCH) 
Coupe Memorial 2016 : récipiendaire du trophée George-Parsons

Ligue américaine de hockey (LAH) 
2018-2019 : participe au Match des étoiles de la LAH

Références 

Naissance en avril 1996
Naissance à Laval (Québec)
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du Barracuda de San José
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur du IF Björklöven